Wilberforce bezeichnet:

 Wilberforce (Kater), frühere Hauskatze in der britischen Downing Street No. 10
 Wilberforce (Australien), Ort in Australien
 Wilberforce (Kanada), Ort in Kanada 
 Wilberforce (Ohio), Ort in den USA

Wilberforce ist der Name folgender Personen:

 Barbara Spooner Wilberforce (geborene Spooner; 1771–1847), Ehefrau des britischen Abolitionisten und Abgeordneten William Wilberforce
 Henry William Wilberforce (1807–1873), englischer Geistlicher und Schriftsteller
 Herbert Wilberforce (1864–1941), britischer Tennisspieler
 Lionel Robert Wilberforce (1861–1944), britischer Physiker
 Louisa Wilberforce, eine der Hauptfiguren in der englischen Kriminalkomödie "Ladykillers"
 Richard Wilberforce, Baron Wilberforce (1907–2003), englischer Jurist
 Robert Isaac Wilberforce (1802–1857), englischer Geistlicher und Schriftsteller
 Samuel Wilberforce (1805–1873), anglikanischer Bischof
 William Wilberforce (1759–1833), britischer Politiker und Bekämpfer des Sklavenhandels